Ждановка — топоним.

Белоруссия 
 Ждановка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Ждановка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 году.
 Ждановка — село в Денисовском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Ждановка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Ждановка — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Ждановка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ждановка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Ждановка — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Ждановка — деревня в Рузаевском районе Мордовии.
 Ждановка — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Ждановка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Ждановка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Ждановка — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Ждановка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Ждановка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Ждановка — железнодорожная платформа в Смоленской области.

Реки 
 Ждановка — река в Санкт-Петербурге.
 Ждановка — река в Ленинградской области.

Украина 
 Ждановка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Ждановка — город областного значения в Донецкой области.
 Ждановка — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Ждановка — до 2016 года название села Войтовцы в Хмельницком районе Винницкой области.

См. также 
 Жданов
 Жданово
 Ждановск
 Ждановская
 Ждановский
 Имени Жданова